Ліам Келлі ( або ):
 Ліам Келлі ( 1966) — американський історик в'єтнамолог
 Ліам Келлі ( 1975) — ірландський футболіст.
 Ліам Келлі ( 1990) — шотландський футболіст, гравець збірної Шотландії.
 Ліам Келлі ( 1995) — ірландський футболіст, гравець молодіжної збірної Ірландії.
 Ліам Келлі ( 1996) — шотландський футболіст.

Див. також 
 Келлі